Oki steht für:

 Oki-Inseln, eine Inselgruppe in Japan
 Provinz Oki, ehemalige japanische Provinz
 Oki-gun (Shimane), Landkreis Oki in der Präfektur Shimane
 Ōki (Fukuoka), Gemeinde im Landkreis Mizuma in der Präfektur Fukuoka, Japan
 Oki Denki Kōgyō, japanisches Elektronikunternehmen
 Oki, Maskottchen und Logo vom Festival des politischen Liedes

Ōki oder Oki ist der Familienname folgender Personen:
 Ōki Enkichi (1871–1926), japanischer Justiz- und Eisenbahnminister
 Itaru Oki (1941–2020), japanischer Jazztrompeter und -kornettist
 Miho Oki (* 1974), japanische Radsportlerin
 Satoru Ōki (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Ōki Seikan (1907–2000), japanischer Sprinter
 Susumu Ōki (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Ōki Takatō (1832–1899), japanischer Staatsmann
 Takeshi Ōki (* 1961), japanischer Fußballspieler
 Tamio Ōki (1928–2017), japanischer Synchronsprecher
 Yūya Oki (* 1999), japanischer Fußballspieler

OKI steht als Abkürzung für:
 Flughafen Oki in Okinoshima, Japan (IATA-Code)
 Ostkirchliches Institut Regensburg

Siehe auch:
 Okie

Abkürzung